Die Liste der Kulturgüter in Olten enthält alle Objekte in der Stadt Olten im Kanton Solothurn, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten unter Schutz stehen.

Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten (Stand: 1. Januar 2023), Objekte unter Übrige Baudenkmäler siehe Liste der kantonalen Denkmalpflege Solothurn (Stand: 30. November 2018).

Kulturgüter

Übrige Baudenkmäler

Weblinks

Einzelnachweise 

Olten
!Kulturguter